Gabela ima više značenja:
 Gabela (Ankona)
 Gabela (Bijela)
 Gabela (Katancaro)
 Gabela (Piza)
 Gabela (Ređo Kalabrija)